Натали́ Мора́лес (, род. 15 февраля 1985, Кендалл, Флорида) — американская актриса кубинского происхождения.

Биография 
Посещала католическую школу Святой Агаты, прежде чем перейти в Юго-западную среднюю школу и поступить в университет Доу Джонса в Майами на отделение журналистики.

Карьера 
Моралес наиболее известна по роли Венди Уотсон в сериале «Посредник», научно-фантастической адаптации одноимённого комикса, единственный сезон которого транслировался по кабельному телеканалу ABC Family. Это была её первая главная роль, после роли в качестве приглашенной звезды в телесериале «C.S.I.: Место преступления Майами» в 2005 году. Принимала участие в озвучивании игры по мотивам шоу «Тачку на прокачку» канала MTV.

Моралес также играла и выступила в качестве исполнительного продюсера в пилотном выпуске ситкома «Бросившие курить», который был официальным выбором третьего ежегодного независимого телевизионного фестиваля ITVFest в Лос-Анджелесе в августе 2008 года .

Моралес играла специального агента Лорен Круз в первом сезоне телесериала «Белый воротничок». В мае 2010 года Моралес начала играть Люси, подругу героя Азиза Ансари Тома Хаверфорда в ситкоме телеканала NBC «Парки и зоны отдыха». Моралес появилась в 2010 году фильме Оливера Стоуна «Уолл-стрит: Деньги не спят», продолжение его фильма 1987 года «Уолл-стрит» .

В 2013 году Моралес снималась в одной из основных ролей в ситкоме ABC «Третья жена». В фильме «Битва полов» (2017) сыграла Розмари Казалс. Исполнила главные роли в сериалах «Гриндер» (2015—2016) и «У Эбби» (2019).

В 2021 году выпустила два фильма в качестве режиссёра. 1 марта на Берлинском кинофестивале прошла премьера её фильма «», где она также сыграла главную роль. 28 мая на Hulu вышел её фильм «План Б».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью на WickedInfo.com

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США